Il doppio del torneo di tennis Copenaghen Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mark Keil e Peter Nyborg che hanno battuto in finale Guillaume Raoux e Greg Rusedski 6-7, 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Cyril Suk /  Daniel Vacek (primo turno)
 Andrej Ol'chovskij /  Jan Siemerink (primo turno)

 Tom Nijssen /  Menno Oosting (semifinali)
 Hendrik Jan Davids /  Sébastien Lareau (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copenaghen Open 1995
ATP Tour 1995